Sangue bollente (Heißes Blut) – film del 1911 diretto da Urban Gad
Heißes Blut – film del 1936 diretto da Georg Jacoby